Riječko-pulska nogometna zona (također i kao Nogometna zona Rijeka-Pula, Zonska nogometna liga Rijeka-Pula) je bila liga četvrtog stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1974./75.  
Sudjelovalo je 16 klubova, a prvak je bio "Orijent" iz Rijeke.

Ljestvica

Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Unutarnje poveznice 
 Hrvatska liga 1974./75.
 Područna liga Rijeka - 1. razred 1974./75.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Obrad Maleš i dr.: Nogometni klub "Opatija", Opatija : 1911-1981., Opatija, 1981., UDK: 796.332::061.2](497.5 Opatija)"1911/1981"(082), str. 86-87 
 Orfeo Tičac, Edo Doričić: 60 godina sporta u Kostreni : 1921-1981, Rijeka, 1986., UDK: 796(497.5 Kostrena) "1921/1981", str. 77-78 
 Marijan Milevoj: Četrdeset zelenih proljeća : NK Rudar - Labin, Labin, 1986., UDK: 796.332(497.13 Labin)"1945/1985"(067.5), str. 101-103 
 Niko Cvjetković: "SD "Borac" Bakar : 1920-1990.", Bakar, 1990., UDK:796(497.13 Bakar)"1920/1990", str. 248-254     
 

1974-75 
Riječko-pulska
1974-75 Riječko-pulska